Fioretti College (Noord-Brabant), een school voor mavo, vmbo en pro in de Nederlands plaats Veghel
 Fioretti College (Zuid-Holland), een scholengemeenschap in de Nederlandse plaatsen Lisse en Hillegom